

Codici 
 fit – codice ISO 639-3 della lingua meänkieli

Folklore 
 Fit – energia vitale presente in ogni persona nel folklore senegalese

Sigle 
 Federazione Italiana Tennis  – organo che promuove e organizza il tennis in Italia
 Federazione italiana tabaccai  – organizzazione sindacale che rappresenta i rivenditori di generi di monopolio
 Fabbrica Italiana Tubi  – azienda siderurgica
 Federazione internazionale trampolino  – organo che promuove e organizza l'attività agonistica del trampolino elastico a livello internazionale
 Federation of International Touch – federazione internazionale del touch football
 Fashion Institute of Technology  – istituto universitario per la moda di New York
 Formazione iniziale e tirocinio – metodo di formazione degli insegnanti della scuola in Italia
 Forward intelligence Team — unità di polizia britannica

Altri progetti